Le Mal de toi fait référence à plusieurs titres musicaux :

 Le Mal de toi, chanson de François Feldman sortie en 1988, tirée de l'album Vivre, vivre ;
 Le Mal de toi, chanson d'Amel Bent sortie en 2010, tirée de l'album Où je vais.